Worni ist der Familienname folgender Personen: 
 Emil Worni (1926–2021), Schweizer Handballtorwart
 Fritz Weber-Worni (* 1931), Schweizer Politiker des Kantons Glarus